Sirén ist der Familienname folgender Personen:

 Anna-Leena Sirén (* 1955), finnische Neurochirurgin
 Heikki Sirén (1918–2013), finnischer Architekt, siehe Kaija und Heikki Sirén
 Johan Sigfrid Sirén (1889–1961) finnischer Architekt
 Kaija Sirén (1920–2001), finnische Architektin, siehe Kaija und Heikki Sirén
 Mikko Sirén (* 1975), finnischer Multiinstrumentalist und Schlagzeuger
 Niki Sirén (* 1976), schweizerisch-finnischer Eishockeyspieler
 Osvald Sirén (1879–1966), finnisch-schwedischer Kunsthistoriker 
Urho Sirén (1932–2002), finnischer Radrennfahrer 
 Ville Sirén (* 1964), finnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Siren
 Sirène